Zeslandentoernooi 2001 (mannen), een Rugby union toernooi in 2001 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2001 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2001 voor damesteams.